Der Federation Cup 1982 (ab 1995 Fed Cup) war die 20. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 19. bis 25. Juli im Decathlon Club in Santa Clara, Vereinigte Staaten. Im Finale standen sich die Mannschaften aus den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland gegenüber, das die Vereinigten Staaten mit 3:0 gewann.

Weltgruppe

Finale

Vereinigte Staaten – BR Deutschland

Trostrunde 
Datum: Juli 1982
Austragungsort: Decathlon Club, Santa Clara, Vereinigte Staaten
Belag: Hart

Weblinks 
 Fed Cup 1982

1982
Tennisturnier 1982
Tennisturnier in Santa Clara (Kalifornien)